Il torneo di fioretto a squadre femminile dei giochi olimpici di Tokyo 2020 si è svolto il 29 luglio 2021 presso la Makuhari Messe.

Il torneo è stato vinto dalla compagine russa composta delle atlete Inna Deriglazova, Adelina Zagidullina, Larisa Korobejnikova e Marta Martyanova.

Risultati

Finali

Finali 5º/8º posto

Classifica finale 

Scherma ai Giochi della XXXII Olimpiade